De 39 stegen kan syfta på:

 De 39 stegen (roman) (även De trettionio trappstegen och De trettionio stegen) – en roman från 1915 av John Buchan, originaltitel The Thirty-Nine Steps
 De 39 stegen (film, 1935) – brittisk film i regi av Alfred Hitchcock, originaltitel The 39 Steps
 De 39 stegen (film, 1959) – brittisk film i regi av Ralph Thomas, originaltitel The 39 Steps
 De 39 stegen (film, 1978) – brittisk film i regi av Don Sharp, originaltitel The Thirty Nine Steps
 De 39 stegen (pjäs) – brittisk teaterpjäs med premiär 2005